UK Championship 2001 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 3 och 16 december 2001 i Barbican Centre i York, England. Ronnie O'Sullivan vann turneringen efter att ha slagit Ken Doherty i finalen med hela 10-1.

Resultat

Final

Huvudturnering
I Huvudturneringen deltog 48 spelare. Nedan redovisas resultaten från och med andra omgången, då de högst seedade spelarna gick in i turneringen.

Källor

Referenser

Externa länkar
WWW Snooker
Snooker Scene

2001 i Storbritannien
Snookersäsongen 2001/2002
2001